Кубок Київської області з футболу — обласні футбольні змагання серед аматорських команд. Проводяться під егідою Федерації футболу Київської області.

Усі переможці

Див. також 
 Чемпіонат Київської області з футболу
 Суперкубок Київської області з футболу

Посилання 
 Візитна картка Федерації футболу Київської області 
 Офіційний сайт Київської обласної федерації футболу 
 Десять останніх фіналів (2004—2013) 
 П'ятдесят п'ять років з історії — Київщина футбольна 
 Кубкові тріумфатори Київщини — Футбольна Київщина 
 Чемпіонат Київської області — Яготин спортивний  (інформація про кубок за посилання на кожен рік)
 Підсумки обласних чемпіонатів 2012. Центральна Україна 
 Підсумки обласних чемпіонатів 2013. Північна і Центральна Україна 
 Підсумки обласних чемпіонатів України 2014. Центр та Північ 

Київська область
Футбол у Київській області